Мори може да се отнася за:
 Мори, митични същества
 Мори (семейство) – семейство риби (Moridae)

 Хора
 Барбара Мори (р. 1978), уругвайска актриса
 Мамору Мори (р. 1948), японски космонавт
 Масаюки Мори (1911 – 1973), японски актьор
 Рохелио Фунес Мори (р. 1991), аржентински футболист
 Мори, окръг в Тенеси, САЩ
 Мори, град и община в Северна Италия